Sales kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Sales (ort i Brasilien, São Paulo, Sales), 
 Sales (kommun), São Paulo,

Frankrike 

 Sales, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Sales (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste,

Schweiz 

 Sâles, ort och kommun, Fribourg, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar